Близнецов — русская фамилия.

Известные носители 
 Близнецов, Геннадий Алексеевич (род. 1941) — советский прыгун с шестом, чемпион Универсиады 1963 года, участник летних Олимпийских игр 1964 и 1968 года. 
 Близнецов, Павел Иванович (1913—1989) —  протоиерей католической церкви византийского обряда, настоятель Русской церкви в Фатиме.
 Близнецов, Сергей Геннадьевич (род. 1963) — российский гобоист, артист оркестра Мариинского театра, заслуженный артист России.